Cruz - em inglês, cross
Ou ainda:
Alex Cross - um filme estadunidense, estrelado por Tyler Perry.
Rio Cross - o principal rio do sudeste da Nigéria e empresta o nome ao estado Cross River
Cross City, na Flórida
Crosses - uma localidade francesa
Cross (álbum de Luna Sea)
Cross (álbum de Justice)

Pessoas
Christopher Cross
Marcia Cross

Desambiguação
Desambiguações de topônimos